Przedterminowe wybory parlamentarne w Holandii odbyły się 22 listopada 2006 roku po tym, jak szef holenderskiego gabinetu Jan Peter Balkenende złożył dymisję z powodu wycofania się z koalicji rządowej partii Demokraci 66 i VVD. Wybory wygrała ponownie partia dotychczasowego premiera Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA), pozostając w parlamencie jako największa partia z liczbą 41 miejsc, w porównaniu z poprzednimi wyborami straciła 3 mandaty. Największy wzrost zanotowała Partia Socjalistyczna (SP), zdobywając 25 miejsc, przy 9 miejscach w poprzednich wyborach. Wśród partii opozycyjnych największe poparcie zdobyła Partia Pracy (PvdA), zdobywając 33 miejsca, jednak wynik ten oznacza utratę 9 mandatów. Znaczne poparcie straciły także partie konserwatywno-liberalne Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz Demokraci 66 odpowiednio zmniejszając swoją liczbę miejsc z 28 do 22 i z 6 do 3. Niespodziewanie dobry wynik uzyskała nowa, skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, były  członek parlamentu poseł VVD-u, która zdobyła 9 mandatów. Pierwszy raz w historii nie lider partii VVD miał największą liczbą głosów (Mark Rutte, (553.200), ale numer 2, Rita Verdonk (620.555).

Wyniki 

2006 w Holandii
2006
Holandia